MWI, sigle formé des trois lettres M, W et I, peut signifier :
 Malawi, 
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays)
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN alpha-3
 Message Waiting Indicator, une fonctionnalité des terminaux téléphoniques consistant à indiquer la présence d'un nouveau message dans la boîte vocale par un voyant lumineux.
Code